Antigoneia oder Antigonia bezeichnet verschiedene antike griechische Ortschaften (Αντιγόνεια, auch  Antigonea, Antigoneia):

 Antigoneia am Orontes, später Antiochia am Orontes, eine Stadt in Syrien, heute Antakya, Provinz Hatay, Türkei
 Antigoneia (Dardanellen), eine Stadt an den Dardanellen, später Alexandria Troas, heute Provinz Çanakkale, Türkei
 Antigoneia, früherer Name von Mantineia (Stadt), antike Stadt in Arkadien, Griechenland
 Antigoneia (Bithynien), später Nicäa, heute İznik, Provinz Bursa, Türkei
 Antigoneia (Chalkidike), eine Stadt auf der griechischen Halbinsel Chalkidike
 Antigoneia (Chaonia), antike Stadt in Südalbanien
 Antigonia (Päonien), Päonien, Mazedonien

Antigonia bezeichnet außerdem:
 Antigonia (Gattung), Gattung der Doktorfischartigen